Чемпионат Кипра по футболу 1970/71 — 33-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 12 команд. Победителем турнира стал клуб «Олимпиакос» из Никосии. Чемпион предыдущего сезона «ЭПА Ларнака» из Ларнаки принимал участие в чемпионате Греции 1970/1971, в котором занял 18-е место.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1970/1971
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1970 году
Спорт на Кипре в 1971 году